Merinhac (en francès Mérignac) és un municipi francès, situat al departament de la Gironda i a la regió de la Nova Aquitània. L'any 1999 tenia 61.992 habitants.

Demografia

Administració

Agermanaments 
  Vilanova i la Geltrú
  Matosinhos
  Kaolack

Referències 

Municipis de la Gironda